Jean Lescure (industriel) (1843-1924), un industriel français.
 Jean Lescure (économiste) (1882-1947), un économiste français.
 Jean Lescure (écrivain) (1912-2005), un écrivain, poète et scénariste français.
 Jean Lescure (biologiste) (1932-), un herpétologiste français.